Brackenberg  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Brackenberg (Gemeinde Waldzell), Ortschaft der Gemeinde Waldzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Brackenberg (Rettenberg), Ortsteil der Gemeinde Rettenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern

 Zagórki (Kobylnica),  Powiat Słupski, Woiwodschaft Pommern, Polen (Sagerke, 1937–1945 Brackenberg, Provinz Pommern)

 Brackenberg (Weserbergland), 461 m, Berg im Naturpark Münden, Landkreis Göttingen, Niedersachsen